Cerinomyces — рід грибів родини Cerinomycetaceae. Назва вперше опублікована 1949 року.

Класифікація 
До роду Cerinomyces відносять 14 видів:

Примітки

Джерела 
 Martin, G.W. 1949. The genus Ceracea Cragin. Mycologia. 41:77-86 - P.82

Роди грибів